Marechiaro – piccolo borgo di Napoli
 Marechiaro – nave ospedale della Regia Marina
 Marechiaro – film del 1949 diretto da Giorgio Ferroni
 Marechiaro – nome del panfilo Aurora della Regia Marina dal 1924 al 1930